Cuzieu, Ain
 Cuzieu, Loire